Феррекс (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, двадцатый легендарный король Британии, сын короля Горбодака и Юдоны. Когда отец постарел, Феррекс и Поррекс начали спор за наследство, который перерос в гражданскую войну. Феррекс сбежал в Галлию к королю Сухару. Там он получил помощь. Вскоре Феррекс дал бой армии брата. Во время него Феррекс погиб.

Родословная

См. также 
 Список легендарных королей Британии
 Список монархов Британских островов

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии